

Geografia

Francia 
 La Neuveville-devant-Lépanges – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 La Neuveville-sous-Châtenois – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 La Neuveville-sous-Montfort – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)

Svizzera 
 La Neuveville – comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)
 Distretto di La Neuveville – ex distretto con capoluogo La Neuveville

Pagine correlate 
Neuville – pagina di disambiguazione